Ligar Portugal foi um programa criado pelo governo português que arrancou em 2005 pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Mariano Gago (sendo o primeiro-ministro António Guterres) cujo objectivo foi ligar todas as escolas portuguesas ao sistema de banda-larga da Internet. 

A 31 de Janeiro de 2006, o mesmo ministro já no governo de José Sócrates deu por concluído o programa com a ligação da última escola na freguesia de Oriola no concelho de Portel.

Objectivos
Uma ampla mobilização dos cidadãos e das organizações para o uso generalizado das tecnologias
de informação e comunicação, desenvolvimento da uma sociedade da informação e da economia baseada no conhecimento.
Outro objectivo é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a criação de condições para uma riqueza maior, num mundo cada vez mais competitivo.

Tendo isto definiu-se como principais objectivos do projecto os seguintes pontos:
 Promover uma cidadania moderna;
 Garantir a competitividade do mercado nacional de telecomunicações;
 Assegurar a transparência da Administração Pública, usando métodos mais simples e eficazes;
 Promover a utilização crescente das TIC pelo tecido empresarial, sendo que o estado incentiva e apoia as empresas na sua modernização;
 Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo as actividades de investigação cientifica.

Estratégias
As estratégias utilizadas servem como meio para atingir os objectivos propostos, então temos:
Mobilizar a sociedade e estimular redes de colaboração; 
Promover a inclusão social;
Fomentar o emprego, a competitividade e a produtividade;
Transformar a educação, formar e desenvolver competências;
Simplificar e melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas;
Assegurar a segurança e a privacidade no uso da Internet;
Melhorar acessos e infraestruturas, abrindo o mercado de comunicações e promovendo a defesa dos consumidores; 
Estimular a criação de novo conhecimento e facilitar a sua apropriação social;
Promover uma cultura de avaliação e rigor.

Recursos
Os recursos utilizados visam dar uma maior facilidade e utilização dos computadores a todos os estudantes em casa através dos seguintes mecanismos:
 Reduzir para metade os custos de aquisição de computadores pelas famílias com estudantes a cargo e que não se encontrem nos escalões de rendimentos mais elevados, através de
dedução fiscal específica à colecta até 250 €;
 Promover a disponibilização progressiva de computadores aos estudantes mais carenciados,
através dos serviços de acção social escolar.

Produtos previstos
Os objectivos deste projecto estão divididos em dois grupos;infraestruturas e acessos e criação de emprego, desenvolvimento económico e apropriação social: 

Infraestruturas e acessos:
Duplicar o número de utilizadores regulares da Internet;
Triplicar o número de famílias com acesso à Internet por banda larga;
Multiplicar o número de computadores nas escolas, para aproximadamente 5 por cada aluno, até 2010;
Assegurar que o preço do serviço de banda larga, seja dos 3 mais baixos da Europa.

Criação de emprego, desenvolvimento económico e apropriação social:
Aumentar o número de empregos directamente relacionados com as tecnologias da informação e da comunicação;
Aumentar o número de trabalhadores que utilizam computadores e Internet no local de trabalho;
Aumentar a utilização do comércio electrónico;
Disponibilidade on-line, para a realização de serviços públicos mais básicos.

Avaliação
A avaliação do projecto é feito de forma regular, tendo em conta também a conjuntura nacional e internacional de cada momento, e é realizada por todos os elementos envolvidos no projecto.

Ligações externas
Site do projecto "Ligar Portugal"

Inclusão digital
Programas governamentais de Portugal